Potterton ist der Name folgender Orte:

 Potterton (Schottland), Aberdeenshire
 Potterton (West Yorkshire), Leeds, England

Potterton ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald Potterton (1931–2022), britisch-kanadischer Animator